Отрог (значения):

 Отрог — короткий и узкий горный хребет, отходящий от крупной горной цепи.

Топоним:
 Отрог — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области России.
 Чёрный Отрог — село в Саракташском районе Оренбургской области России.

См. также 
 Отрожка
 Отрожки